Witch Doctor – fumetto statunitense
 Witch Doctor – singolo di David Seville del 1958
 The Witch Doctor – album di Art Blakey e i Jazz Messengers del 1961
 Witch Doctor – album di Instant Funk del 1979
 Witch Doctor – singolo di Chet Baker del 1985